Niemcy:
 Ohne – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim
 Ohne – rzeka, dopływ Wipper

Zobacz też:
 Õhne